Дже́ррард () — английская фамилия.

Известные носители:
 Джеррард, Джон Мелвин (род. 1953) — американский юрист, федеральный судья Окружного суда штата Небраска.
 Джеррард, Лиза (род. 1961) — австралийский музыкант, вокалистка и композитор.
 Джеррард, Стивен (род. 1980) — английский футболист, тренер.
 Джеррард, Энтони (род. 1986) — ирландский футболист, защитник.